Diese Liste enthält Feldhandballspiele der ungarischen Feldhandballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft
 WJS = Weltjugendspiele

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1928 – 1929 – 1935 – 1936 – 1948 – 1949 – 1950 – 1951 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1958 – 1959

Quellen:
 Deutschland und DDR
 Österreich (Ohne die Spiele der Kleinfeld WM 1957)
 Ungarn

Statistik

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der ungarischen Männer-Feldhandballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Ungarn (Frauen)
!Frauen
!ungarische Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele